Интеррекс:
 Интеррекс (Древний Рим) — экстраординарная магистратура в Древнем Риме.
 Интеррекс (Польша) — временный глава Речи Посполитой в периоды междуцарствия.